Деме́нтьєв () — російське прізвище. Утворене від чоловічого імені Дементій.

 Дементьєв Андрій Дмитрович (1928–2018) — російський поет.
 Дементьєв Валерій Васильович (1925) — російський критик, літературознавець.
 Дементьєв Василь Дмитрович (1917) — російський історик, гвардії полковник у відставці.
 Дементьєв Георгій Петрович (1898—1969) — російський зоолог, творець школи орнітологів.
 Дементьєв Євген Олександрович (1983) — російський лижник, олімпійський чемпіон 2006 року в дуатлоні.
 Дементьєв Євстафій Михайлович (1850—1918) — російський лікар і громадський діяч, один із осноположників санітарної статистики в Росії.
 Дементьєв Єгор (1988) — український велогонщик.
 Дементьєв Ігор Петрович (1925—1998) — російський історик, доктор історичних наук, професор.
 Дементьєв Костянтин Георгійович (1864—1916) — професор, директор Київського політехнічного інституту (1908—1911).
 Дементьєв Микола Тимофійович (1915—1994) — радянський футболіст і тренер.
 Дементьєв Петро Васильович (1907—1977) — міністр авіаційної промисловості СРСР (1953—1957, 1965—1977).
 Дементьєв Сергій Валерійович (1984—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дементьєв Юрій Вікторович (1925) — російський оперний співак, заслужений артист РРФСР (1976).

Див. також 
 Дементьєва

Російські прізвища